

События 
 Гунтрамн объявил своим наследником Хильдеберта II.
 Битва византийского войска с персидским царём Хозроем I в области Мелитена () (по другим данным, в 576 году).
 Против персов направлен полководец Маврикий, провозглашённый магистром Востока.
 Битва при Деорхаме (Британия). Убиты три «короля» бриттов. Саксы, одержав победу, получают доступ к западному побережью острова.
 В Аравии Сайф зу-Йазан взял Сабу и провозгласил себя царём Химьяритского царства.

Родились 
 Бели ап Нехтон — король Альт Клуита.

Скончались 
 23 мая — Амина бинт Вахб, мать пророка Мухаммеда и жена Абдуллаха ибн Абд аль-Мутталиба.
 30 ноября — Гао Вэй, император Китайской династии Северная Ци.
 Бадуарий — византийский полководец и государственный деятель, аристократ, зять византийского императора Юстина II.
 Гао Хэн — император Китайской династии Северная Ци.
 Иоанн III Схоластик — константинопольский патриарх.
 Меровей (сын Хильперика I) — принц франков из династии Меровингов.
 Хуардон Леонский — святой епископ Леонский, что в Финистере.
 Экиан — епископ ирландский.

См. также